Die Handball-Bundesliga 1992/93 war die 15. der eingleisigen Spielzeiten und die insgesamt 27. Spielzeit der höchsten deutschen Spielklasse im Handball der Männer in der Geschichte der Bundesliga. Die Saison begann am 19. September 1992 und endete mit dem letzten Spieltag am 19. Mai 1993.

Saisonverlauf 
18 Mannschaften spielten um die deutsche Meisterschaft. Der Tabellenerste am letzten Spieltag war Deutscher Meister 1993. Aufsteiger zur neuen Saison war die SG Flensburg-Handewitt. Außerdem fand die Ausspielung des DHB-Pokals zum 19. Mal statt.

Deutscher Meister 1993 wurde zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte die Mannschaft der SG Wallau/Massenheim.

Aus der Handball-Bundesliga in die 2. Bundesliga absteigen mussten der TSV Milbertshofen, dessen Träger des Bundesligaspielbetriebs Konkurs anmelden musste, der HC Empor Rostock und der TV Eitra 1910.

In 306 Spielen fielen mit insgesamt 12599 Toren (ø 41,2 pro Spiel) im Durchschnitt 1,2 Tore mehr als in der Saison 1991/92. Dabei gab es 218 Heimsiege, 41 Unentschieden und 47 Auswärtssiege. Den höchsten Heimsieg verzeichnete die SG Flensburg-Handewitt am 14. Spieltag mit 27:12 gegen den HC Empor Rostock. Den höchsten Auswärtssieg erspielte am 31. Spieltag die Mannschaft des TuS Schutterwald mit 15:27 beim TV Eitra 1910. Das torreichste Spiel fand am 24. Spieltag zwischen der SG Wallau/Massenheim und dem TuS Schutterwald statt und endete 31:27. Das waren 17 Tore mehr als der Gesamtdurchschnitt. Fünf Vereine standen im Verlauf der Saison an der Tabellenspitze: SG Leutershausen (1×), SG VfL/BHW Hameln (2×), TBV Lemgo (3×), TUSEM Essen (5×) und SG Wallau/Massenheim (23×). Torschützenkönig wurde mit 212 erzielten Toren Andreas Dörhöfer vom VfL Gummersbach.

Den zum 19. Mal ausgespielten DHB-Pokal sicherte sich die Mannschaft der SG Wallau/Massenheim.

Statistik

Abschlusstabelle 

* Der TSV Milbertshofen, dessen Träger des Bundesligaspielbetriebs Konkurs anmelden musste, zog seine Mannschaft nach der Saison aus der Bundesliga zurück.

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse der Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

* Der Deutsche Handball-Bund wertete nachträglich die Begegnung HC Empor Rostock – TV Großwallstadt mit 0:0 Toren und 0:2 Punkten, da ein gesperrter Spieler zum Einsatz gekommen war. Das ursprüngliche Ergebnis lautete 21:20.

Die Meistermannschaft

DHB-Pokal 
Den DHB-Pokal 1992/93 gewann die Mannschaft der SG Wallau/Massenheim. Sie besiegte im Finale am 6. Juni 1993 in Frankfurt am Main den TSV Bayer Dormagen mit 24:21.

Weblinks 
 Bundesliga Männer 1992/93

Einzelnachweise 

1992
Handballsaison 1992/93